Королевство Сербия (Северная Сербия, , ) — провинция Габсбургской монархии в период с 1718 по 1739 год, со столицей в Белграде.

История 
После австро-турецких войн конца XVII — начала XVIII века по Пожаревацкому миру к Габсбургской монархии отошли Банат, Олтения и Северная Сербия. Последняя через два десятилетия, в результате войны 1737—1739 года, была возвращена под власть Османской империи — сохранив особое положение, равно как и ускоренное развитие экономики (особенно скотоводства, ориентированного на Австрию). Здесь был воссоздан пограничный Белградский пашалык, при этом существенно сократилось турецкое население, власть на местах стала переходить к местной аристократии и ослабевал феодальный гнёт.

Воеводина была под властью Габсбургов вплоть до 1918 года.

Управление 
 1718—1720 граф Одвиер
 1720—1733 принц Александр Вюртембергский
 1733—1736 генерал Марули
 1736—1739 фельдмаршал де Валис

История Сербии
География Сербии
Административное деление Австрийской империи
История Австрийской империи